«Лумумба» () — кинофильм режиссёра Рауля Пека, вышедший на экраны в 2000 году.

Сюжет 
Лента в основном рассказывает о последних месяцах жизни африканского борца против колониализма Патриса Лумумбы. В июне 1960 года, после провозглашения независимости Республики Конго, он стал её первым премьер-министром. Почти сразу в стране начались беспорядки, во многом обусловленные иностранным вмешательством и сепаратизмом провинции Катанга. Несмотря на усилия Лумумбы по наведению в стране порядка, в результате интриг он был отстранён от власти, схвачен и после жестоких пыток убит.

В ролях

Награды и номинации 
 2000 — номинация на приз C.I.C.A.E. Award на Каннском кинофестивале.
 2001 — премия имени Поля Робсона на Фестивале кино и телевидения стран Африки в Уагадугу.
 2001 — премия Общества политического кино за мир.
 2002 — номинация на премию «Независимый дух» за лучший зарубежный фильм.

Ссылки 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы-драмы Германии
Исторические фильмы Франции
Исторические фильмы Бельгии
Исторические фильмы Германии
Фильмы-биографии Франции
Фильмы-биографии Бельгии
Фильмы-биографии Германии
Фильмы о расизме
Фильмы Франции 2000 года
Фильмы Германии 2000 года
Фильмы Бельгии 2000 года
Фильмы о холодной войне
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma
Фильмы ZDF
Фильмы RTBF
VRT
Фильмы SFP
Фильмы JBA Production
Фильмы, основанные на реальных событиях
Политические фильмы
Политические фильмы, основанные на реальных событиях